«Встреча Олега с кудесником» — акварель Виктора Васнецова. Написана в 1899 году в рамках цикла иллюстраций к «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина.

В оформлении поэмы Васнецов заимствовал мотивы древнерусских традиций оформления книг. Помимо собственно иллюстраций, Васнецов разработал буквицы, композиции, заставки. Цикл «Песнь о вещем Олеге» Васнецова оказал значительное влияние на развитие русской книжной иллюстрации, в частности на Ивана Билибина и художников объединения «Мир искусства».

Сообщения в прессе о предположительном признании иллюстрации экстремистской 
По сообщениям некоторых российских СМИ в марте 2010 года, акварель была использована в оформлении обложки книги националиста-неоязычника Алексея Добровольского «Волхвы». 27 апреля 2010 года решением Ленинского районного суда города Кирова семь книг Добровольского, в том числе и «Волхвы» были признаны экстремистскими материалами. При этом в некоторых СМИ было указано, что экстремистской была признана и обложка книги. Приводился текст экспертизы, якобы проведённой специалистами из Кирова и Владимира:
Признаки манипулятивного психологического воздействия обнаружены в брошюре «Волхвы», использованы вербальные (словесные, речевые) и невербальные (неречевые) средства. К невербальным манипулятивным воздействиям относится оформление обложки «Волхвы», на которой изображен старец, указывающий отряду воинов направление действия. Старец одет в простую одежду: длинную рубаху, лапти, он только вышел из леса. В описании старца читается образ язычника. Указующий жест руки старца в отношении воинов свидетельствует о его повелевании, обладании определенной властью над ними. Исходя из положения о том, что обложка книги выражает её ключевую идею, можно сделать вывод о стремлении автора к повелеванию, власти над другими людьми, направленности на борьбуRupo.ru. Русский художник Виктор Васнецов «осуждён» посмертно по ст. 282 УКРФ .

В приговоре суда отсутствует информация о признании акварели Васнецова экстремистским материалом. В конце апреля 2011 года Ленинским районным судом г. Кирова были даны опровержения о признании произведения как экстремистского и художника — как экстремиста. По различным данным, психологи Кировского института заявили, что либо изображение на обложке не рассматривалось как экстремистское, либо они не проводили экспертизу по запросу прокуратуры.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Виктор Михайлович Васнецов. Иллюстрации к «Песне о вещем Олеге» А. С. Пушкина 
 Васнецова причислили к экстремистам
 Ознакомиться с делами: Афродита; Скажи мне, кудесник; Пиво // Эхо Москвы

Картины Виктора Васнецова
Картины на исторические сюжеты
Картины на литературные сюжеты
Акварели
Древняя Русь в культуре и искусстве
Рюриковичи в культуре и искусстве